Film
Poltergeist – Kopogó szellem 1982-es amerikai horror Tobe Hooper rendezésében
Poltergeist – Kopogó szellem 2015-ös amerikai horror Gil Kenan rendezésében

Televízió
Poltergeist – A kopogó szellem, 1996 és 1999 között futó amerikai televíziós sorozat

Lásd még
Poltergeist, paranormális jelenség